Франсуа Каванна (; ) — французский писатель и редактор сатирической газеты. Способствовал созданию и успеху сатирическим журналам Hara-Kiri и Charlie Hebdo. Писал в различных жанрах, включая репортаж, сатиру, эссе, романы, автобиографию и юмор. Также перевел шесть книг об известных мультипликаторах.

Биография 
Родился в Ножан-сюр-Марне во Франции. Вырос в окружении итальянских иммигрантов из-за того, что его отец был родом из Беттолы, Эмилия-Романья, Италия. Описал эту жизнь в книгах Les Ritals и L'œil du lapin. В возрасте 16 лет устраивался на различные подработки: доставлял письма для почты, продавал фрукты и овощи и был учеником каменщика. Его журналистский дебют состоялся в 1945 году, когда начал работать в ежедневной газете «Либерасьон».

В ноябре 1969 года был запрещен еженедельный журнал Hara-Kiri. Франсуа Каванне пришла в голову идея переименовать журнал для выпуска на следующей неделе, и так появился Charlie Hebdo.

Позже стал заниматься автобиографическим письмом. Рассказ Les Ritals рассказывал о его детстве, а Les Russkoffs (а позже и Maria) рассказывал о его опыте Второй мировой войны. Les Russkoffs стал романом, за который Каванна получил Prix Interallié в 1979 году. В рассказах Bête et méchant и Les yeux plus grands que le ventre он рассказывает о своем веселом опыте работы в Hara-Kiri и Charlie Hebdo. Последняя книга, опубликованная им еще при жизни, стала Lune de miel, посвящена болезни Паркинсона, которой он болел.

Публикации 

 4, rue Choron (1965)
 Cavanna (1968)
 Je l’ai pas lu, je l’ai pas vu, mais j’en ai entendu causer (1970)
 Les aventures de Dieu (1971)
 Le saviez-vous? 1 (1971)
 L’Aurore de l’humanité I : Et le singe devient con (1972)
 Le saviez-vous? 2 (1974)
 L’Aurore de l’humanité II : Le con se surpasse (1975)
 Je l’ai pas lu, je l’ai pas vu, mais j’en ai entendu causer: chroniques de Hara Kiri hebdo, 1969 I (1975)
 Je l’ai pas lu, je l’ai pas vu, mais j’en ai entendu causer: chroniques de Hara Kiri hebdo, 1969 II (1975)
 Je l’ai pas lu, je l’ai pas vu, mais j’en ai entendu causer: chroniques de Hara Kiri hebdo, 1970 (1976)
 Stop-crève (1976)
 L’Aurore de l’humanité III : Où s’arrêtera-t-il? (1977)
 Gauche, droite, piège à cons: chroniques de Hara Kiri hebdo de 1969 à 1976 (1978)
 Les Ritals (1978)
 Les Russkoffs (1979)
 La Grande Encyclopédie Bête et Méchante (1980)
 Louise la Pétroleuse (1981)
 Bête et méchant (1981)
 La Nouvelle Encyclopédie Bête et Méchante (1982)
 Les Écritures — Les Aventures de Dieu et du petit Jésus (1982;2002)
 Les yeux plus grands que le ventre (1983)
 L’Almanach de Cavanna (1984)
 Maria (1985)
 Les fosses carolines (1986)
 L’Oeil du Lapin (1987)
 Les doigts plein d’encre (Photos de Robert Doisneau) (1987)
 La couronne d’Irène (1988)
 Les Aventures de Napoléon (1988)
 Mignonne, allons voir si la rose… (1989)
 Maman, au secours! (Dessins de Altan)(1990)
 La belle fille sur le tas d’ordures (1991)
 Coups de sang (1991)
 Les grands imposteurs (1991)
 Nos ancêtres les Gaulois, ou, l’histoire de France redécouverte par Cavanna (1991)
 Cavanna par Cavanna (1992)
 Le temps des égorgeurs (1992)
 Dieu, Mozart, Le Pen et les autres: les nouveaux imposteurs (1992)
 De Coluche à Mitterrand: l’intégrale de Cavanna dans Charlie Hebdo, année 1981 (1993)
 Tonton, Messaline, Judas et les autres (1993;1999)
 Les enfants de Germinal (1993)
 Lettre ouverte aux culs-bénits (1994)
 Les pensées (1994)
 Coeur d’artichaut (1995)
 La déesse mère: roman (1997)
 Je t’aime (Dessins de Barbe) (1998)
 Les Mérovingiens 1: Le Hun blond (1998). 
 Les Mérovingiens 2: La hache et la croix (1999)
 Les Mérovingiens 3: Le dieu de Clotilde (2000)
 Les Mérovingiens 4: Le sang de Clovis (2001)
 Les Mérovingiens 5: Les reines rouges (2002)
 Au fond du jardin (Photos de Patricia Méaille) (2002)
 Les imposteurs (2003)
 Sur les murs de la classe (2003)
 Les Mérovingiens 6: L’adieu aux reines (2004)
 Les années Charlie: 1969—2004 (2004)
 Cavanna à Charlie Hebdo:1969-1981: Je l’ai pas lu, je l’ai pas vu… (2005)
 Plus je regarde les hommes, plus j’aime les femmes… (2005)
 Le voyage (2006).
 Hara Kiri Les belles images (2008)
 Cavanna raconte Cavanna (2008)
 La pub nous prend pour des cons, la pub nous rend cons (2009)
 Instants de grâce (Photos de Leloir) (2010)
 Le pire de Hara Kiri (2010)
 Lune de miel (2010)
 CRÈVE, DUCON ! (2020)

Переводы 
 1971 : Li’l Abner, Éditions du Square
 1979 : Crasse-Tignasse, éd. L'École des Loisirs
 1980 : Max et Moritz de Wilhelm Busch, éd. L'École des Loisirs
 1988 : L’Univers impitoyable de Gary Larson, éd. Presses de la Cité
 1989 : L’Univers impitoyable de Gary Larson contre-attaque, éd. Presses de la Cité
 2007 : Je ne suis pas n’importe qui ! Jules Feiffer, éd. Futuropolis

Примечания 

Писатели Франции